Grote Gracht (Bredevoort)
 Grote Gracht (Maastricht)
 Grote Gracht (Montfoort)